Кубок Англии 1911/1912 () — 41-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Барнсли», в переигровке финального матча победивший «Вест Бромвич Альбион» со счётом 1:0. Для «Барнсли» это была первая и на данный момент единственная победа в Кубке Англии.

Календарь 
В розыгрыше Кубка Англии этого сезона было два предварительных раунда, пять квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 37 из 40 клубов, представляющих Первый и Второй дивизионы Футбольной лиги, а также 12 клубов-победителей пятого квалификационного раунда.

Всего в первом раунде сыграло 64 команды. Из них 15 не входили в Футбольную лигу:

32 матча первого раунда прошли в субботу, 13 января 1912 года. В восьми играх была зафиксирована ничья; переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Кру Александра» и «Блэкпулом» потребовал двух переигровок.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 3 февраля 1912 года. Пять из них закончились вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли в субботу, 24 февраля 1912 года. Два из них закончились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Четвёртый раунд
Четвертьфинальные матчи прошли в субботу, 9 марта 1912 году. Два из них закончились вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Игра между «Барнсли» и «Брэдфорд Сити» потребовала трёх переигровок, победу в итоге одержал «Барнсли».

Полуфиналы
Полуфиналы прошли в субботу, 30 марта 1912 года. Оба завершились вничью, переигровки состоялись 3 апреля. В финал вышли «Вест Бромвич Альбион» и «Барнсли».

Переигровка

Переигровка

Финал 

В финале турнира встретились «Барнсли» и «Вест Бромвич Альбион». Первый матч, который прошёл на стадионе «Кристал Пэлас» 20 апреля 1912 года, завершился безголевой ничьей. Через четыре дня на стадионе «Брэмолл Лейн» состоялась переигровка. В ней в овертайме победу одержал «Барнсли».

Матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1911
Футбол в Англии в сезоне 1911/1912
Футбол в Европе в 1911 году
Футбол в Европе в 1912 году